Ла Кампесина има више значења:

 Ла Кампесина, Колонија лос Тулипанес (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Кампесина (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику